Grand Island ist der Name folgender geografischen Objekte:
 
Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Grand Island (Illinois)
 Grand Island (Kalifornien)
 Grand Island (Alger County, Michigan)
 Grand Island (Presque Isle County, Michigan)
 Grand Island (Montana)
 Grand Island (Buffalo County, Nebraska)
 Grand Island (Erie County, New York)
 Grand Island (Oregon)

in Kanada:
 Grand Island (Balsam Lake), Ontario

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grand Island (New York), Stadt im Bundesstaat New York
 Grand Island (Florida), Stadt in Florida
 Grand Island (Nebraska), Stadt in Nebraska
 Bistum Grand Island, Kirchenbezirk in Nebraska

Grand Island steht für:
 Grand Island (Band), norwegische Band

Siehe auch:
 Great Island